Trois femmes est le titre de plusieurs œuvres :  
 1908 : Trois femmes, tableau de Pablo Picasso ;
 1924 : Trois Femmes (Three Women), film américain d'Ernst Lubitsch ;
 1952 : Trois femmes, film français d'André Michel ;
 1977 : Trois femmes (3 Women), film américain de Robert Altman ;
 2006 : Trois Femmes, film bulgare de Milena Andonova ;  
 2006 : Trois femmes, roman de l'écrivain américain Boston Teran.

Voir aussi 
 Trois femmes... un soir d'été, téléfilm français de Sébastien Grall diffusé en 2005 ;
 Trois femmes puissantes, roman de Marie NDiaye.